Francisco de Asís de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (Aranjuez, 13 de mayo de 1822 - Épinay-sur-Seine, 17 de abril de 1902), fue rey consorte de España, por su matrimonio con la reina Isabel II, y duque de Cádiz.

Biografía 
Era el tercer hijo y segundo varón del infante Francisco de Paula de Borbón, hijo de Carlos IV, y de la princesa Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias. Nació en Aranjuez, donde se encontraba la corte en esos momentos. Fue bautizado en el mismo día en el oratorio del palacio. Sus primeros dos nombres fueron en honor a San Francisco de Asís. Dos días después, el día 15 de mayo, nacería en el mismo lugar otro infante, su primo Juan de Borbón y Braganza.

El historiador Pierre Luz lo definía de esta manera: «Francisco de Asís pertenece a esa categoría de hombres bien determinada y de la que sólo se encuentra un representante ilustre en la casa de Borbón, el hermano de Luis XIV. Pequeño, delgado, de gesto amanerado, de voz atiplada y andares de muñeca mecánica. Le gustaban los baños, los perfumes, las joyas y las telas finas».

Rey consorte de España 

Según criterios políticos y dinásticos, Francisco de Asís fue obligado a contraer matrimonio con su doble prima hermana, la joven reina Isabel II. Tanto sus respectivos padres, el infante Francisco de Paula y el rey Fernando VII, eran hermanos, como sus madres, Luisa Carlota y María Cristina. Además, estas dos últimas eran hijas de una hermana de sus padres, María Isabel de Borbón. La elección de Francisco de Asís como esposo de Isabel II se produjo tras desecharse otras candidaturas; el esposo de la reina debía ostentar rango aristocrático, pero no opciones de heredar otro trono europeo. Según Jesús Pabón en su biografía de Narváez, el rey consorte fue padre de varios hijos ilegítimos y tenía varios amantes conocidos.

El matrimonio se celebró el 10 de octubre de 1846 en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, conjuntamente con el matrimonio de la infanta Luisa Fernanda (hermana de Isabel) con Antonio de Orleans, duque de Montpensier. El mismo día recibió la dignidad de rey y el tratamiento de Majestad, además del grado de Capitán General de los ejércitos.

Descendencia 
Del matrimonio con su prima Isabel II nacieron doce hijos, pero solo cinco de ellos superaron la niñez: 

 Luis de Borbón, dado a luz el 2 de mayo de 1849 en Madrid, siendo este mortinato.
 Fernando de Borbón, nacido y fallecido el 11 de julio de 1850 en Madrid.
 María Isabel Francisca de Borbón (1851-1931), infanta de España, fue dos veces Princesa de Asturias; llamada popularmente «la Chata», contrajo matrimonio con el príncipe Cayetano de Borbón-Dos Sicilias. No tuvo hijos.
 María Cristina de Borbón, nacida el 5 de enero de 1854 en Madrid y fallecida el 7 de enero de 1854 en Madrid.
 Un aborto, que tuvo lugar el 23 de septiembre de 1855 en San Lorenzo de El Escorial.
 Francisco de Asís de Borbón, nacido y muerto el 21 de junio de 1856 en Madrid.
 Alfonso XII (1857-1885), rey de España.
 María de la Concepción de Borbón (1859-1861).
 María del Pilar de Borbón (1861-1879), infanta de España y fallecida prematuramente de convulsiones.
 María de la Paz de Borbón (1862-1946), infanta de España; casada con su primo, el príncipe Luis Fernando de Baviera.
 María Eulalia de Borbón (1864-1958), infanta de España, casada con su primo Antonio de Orleans y Borbón.
 Francisco de Asís Leopoldo de Borbón (1866), infante de España, fue apadrinado por Leopoldo II de Bélgica. Murió prematuramente.

Puede que la consanguinidad de los padres y abuelos influyera en las muertes prematuras de varios de los infantes.

Reinado 
El gobierno de Isabel II y Francisco de Asís de Borbón produjo alguna que otra desavenencia a las que se sumaron las constantes intrigas palaciegas, planes, confabulaciones, complots y toda una serie de artimañas con la única finalidad de separar a los Reyes. Son conocidas las coplas y cuchufletas a costa de la homosexualidad del rey, algunas de las cuales publicadas en libelos y gacetas de la época han llegado hasta nuestros días.

La alusión a que el rey orinaba sentado se fundamenta en datos reales, pues Francisco de Asís sufría hipospadias, una malformación de uretra: no tenía el orificio de salida en el glande, sino en el tronco del pene, y ello le impedía orinar de pie.

El reinado de Isabel y Francisco se desarrolló en medio de un turbulento clima político, que culminó finalmente en la Revolución de 1868 (La Gloriosa), que expulsó de España a la dinastía borbónica. No fue ajena a ese clima la vida privada de los reyes. Si bien los autores contemporáneos entienden la vida personal de la reina en el contexto de un matrimonio desgraciado y la presión de la vida palaciega, los políticos de la oposición aprovecharon esta circunstancia para emplearla como arma. Se construye así el mito (real) sobre la reina ninfómana, que ridiculiza a la soberana y la distancia más aún de su pueblo.

A diferencia de la reina, a quien se atribuyen numerosos amantes, algunos de ellos padres de sus hijos, Francisco de Asís tuvo únicamente una pareja estable, Antonio Ramos Meneses.

La religiosidad de la reina, bajo la influencia de su tutora espiritual, sor Patrocinio, así como los problemas políticos, contribuyeron de una u otra forma al desprestigio y descrédito popular del reinado de Isabel II.

Teniendo que enfrentar la revolución de 1854, los reyes consiguieron salvar su trono al llamar nuevamente al gobierno al general Espartero. Pero en 1856, Francisco e Isabel II, que se sentían muy seguros en el trono, apoyaron a Leopoldo O'Donnell.

Es poco conocida la faceta de mecenas del rey consorte, a pesar de que fue muy destacada. Mandó restaurar y embellecer numerosos monumentos de la capital madrileña, entre ellos las iglesias de las Calatravas y San Jerónimo el Real, que se encontraban en franca ruina en ese momento y fueron rehabilitadas gracias al interés que puso en ello Francisco de Asís.

A partir de 1864, actuó como presidente del Consejo del Reino.

Exilio y restauración de la monarquía 

El 7 de julio de 1868 comenzó la Revolución Española, dirigida por Juan Prim y por Antonio de Orleans, duque de Montpensier, con la única finalidad de derrocar a Isabel II, a pesar de que los reyes eran parientes sanguíneos del duque. La familia real partió al exilio y se instaló en París, Francisco de Asís adoptó el título de incógnito de Conde de Moratalla. El 25 de junio de 1870, Isabel II abdicó en favor de su hijo Alfonso XII, el cuál fue restaurado en el trono en 1874.

Tras el exilio, Francisco de Asís e Isabel se separaron amistosamente y, con el tiempo, se hicieron buenos amigos.

Tras la muerte en duelo de Enrique, su hermano menor, por mano de su primo el duque de Montpensier, adoptó a sus sobrinos huérfanos.

En 1881, Francisco de Asís se instaló en Épinay-sur-Seine (Francia), manteniendo en su castillo la residencia a pesar de la restauración de la monarquía, falleciendo ahí la madrugada del 17 de abril de 1902. En su lecho de muerte estuvieron presentes su esposa Isabel y dos de sus hijas, Isabel y Eulalia. Su cuerpo fue trasladado al Panteón de los Reyes del Monasterio de El Escorial. Se decretó luto nacional en España durante un mes, pero éste se suspendió temporalmente el 15 de mayo con motivo de los actos de asunción efectiva de la Corona de su nieto el rey Alfonso XIII el 17 de mayo, aunque se reanudó el luto el día 25 del mismo mes. Su viuda le sobrevivió dos años.

El palacio de Épinay fue heredado por su nieto el rey Alfonso XIII, siendo subastado en julio de 1906 por 187.000 francos y adquirido para ser la sede del ayuntamiento a partir de entonces. 

El rey Francisco de Asís tiene dedicada una calle en Madrid, con ese mismo nombre, en el barrio de Argüelles.

Se encuentra una estatua del rey en el Campo del Moro, aunque la vegetación que la rodea no permite que sea fácilmente visible. Esta estatua fue realizada junto a la de su mujer, la reina Isabel II para completar la serie de reyes y personajes españoles que se hizo para la  ambas fueron realizadas en 1862 para completar la galería de personajes y monarcas españoles de la Iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles de Roma, aunque nunca se llegaron a trasladar a esa ubicación. Se habían presentando ambas estatuas en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864. Posteriormente, en 1876, se trasladaron al patio central de la Real Casa de la Aduana, hasta que en 1876 el arquitecto Mayor de Palacio, José Segundo de Lema, mandó trasladarlas al Palacio Real de Madrid, ubicándolas al principio en las galerías bajas del Patio del Príncipe y, posteriormente, en los Jardines del Campo del Moro. Fue su autor el escultor malagueño José de Vilches (Málaga, 1815 - Saigón, 1890).

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 13 de mayo de 1822 - 28 de diciembre de 1823: Excelentísimo Señor Duque de Cádiz.
28 de diciembre de 1823 - 10 de octubre de 1846: Su Alteza Real el Serenísimo Señor  don Francisco de Asís, Infante de España.
 10 de octubre de 1846 - 25 de junio de 1870: Su Majestad el Rey.
 25 de junio de 1870 - 17 de abril de 1902: Su Majestad el Rey don Francisco de Asís.

Órdenes

Reino de España 

14 de mayo de 1822: Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro.
 14 de mayo de 1822: Caballero gran cruz de la Real Orden de Carlos III.
 27 de enero de 1824: Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Extranjeras 

Caballero de la Orden de San Jenaro. ()
Caballero gran cruz de la Real Orden de San Fernando del Mérito. ()
Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación. (, 6 de agosto de 1849)
Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (, 1849).
Caballero de la Orden de San Huberto. (, 1852)
 Senador gran cruz con collar de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (, 1853)
 Caballero de la Orden de los Serafines (Reino de Suecia, 3 de mayo de 1853).
 Caballero Gran Cruz de la Orden de San Carlos ( Principado de Mónaco, 07/09/1865).

Empleos 

 10 de octubre de 1846: Capitán general.
 24 de diciembre de 1843: Coronel de caballería del regimiento Castilla.
 16 de agosto de 1843: Comandante de escuadrón supernnumerario del regimiento n.º1 Talavera, de cazadores a caballo.
12 de mayo de 1842-16 de agosto de 1843: Capitán supernumerario del regimiento de Húsares de la Princesa.
¿?-12 de mayo de 1842: Capitán general honorario.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia. Francisco de Asís de Borbón  

Reinado de Isabel II
Casa de Borbón en España
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Reyes consortes de España
Realeza LGBT
Nacidos en Aranjuez
Capitanes Generales
Caballeros del collar de la Orden de Isabel la Católica
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Sepultados en el Panteón de los Reyes
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros de la Orden de San Huberto
Senadores grandes cruces con collar de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Parma)
Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Duques de Cádiz
Infantes de España de gracia
Infantes de España del siglo XIX
Comendadores mayores de la Orden de Calatrava
Historia LGBT de Francia
Caballeros de la Orden de los Serafines